

Wydarzenia 

 Rzym zdobył Dalmację
 Hannibal oblegał hiszpańskie miasto – Sagunt
 Rzym interweniował w Hiszpanii
 wybuchła IV wojna syryjska

Zmarli 
 Kleomenes III – król Sparty (ur. ok. 265)